Szwajcaria:
 Farera – retoromańska nazwa miejscowości Ausserferrera
 Farera – retoromańska nazwa gminy Ferrera

Zobacz też:
 Farrera